Ruiz puede hacer referencia a:

Lugares
 Ruiz (municipio), municipio del estado de Nayarit (México).

Personas
 Ruiz (apellido)
 Alejandro Ruiz, jugador profesional de pádel español;
 Adolfo Ruiz Cortines, quien fuera presidente de México.
 Estanislau Ruiz, economista y político de Cataluña (España).
 Frankie Ruiz, nombre artístico de José Antonio Torresola Ruiz, cantante de salsa de ascendencia puertorriqueña.
 Hipólito Ruiz López, botánico español.
 Julio Ruiz de Alda, aviador español.
 Manuel Ruiz de Lopera, presidente del Real Betis.
 Rodolfo Ruiz, quien fuera futbolista salvadoreño.
 Kays Ruiz, futbolista de nacionalidad marroquí nacido en Francia.